Brignoli se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Giovanni de Brignoli di Brunnhoff
 Paolo Marcello Brignoli